Phialophaeoisaria är ett släkte av svampar. Phialophaeoisaria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phialophaeoisaria